Benito steht für:

 Benito, Familienname und männlicher Vorname
 Benito (Kalifornien), Dorf im Fresno County
 Benito (Kentucky), Dorf im Harlan County
 Río (San) Benito in Äquatorialguinea, siehe Mbini (Fluss)
 San Benito River, Fluss an der Küste Kaliforniens